Plavoperajna tuna može označavati 3 vrste tuna:
Južna plavoperajna tuna, Thunnus maccoyii
Pacifička plavoperajna tuna,  Thunnus orientalis	
Atlantska plavoperajna tuna, Thunnus thynnus